Vix er en dansk websted der startede i 2006. Siden ejes af Arto, som ejes af Freeway ApS og Morten Borg. 

Idéen med Vix er at lave en hjemmeside hvor man kan lægge videoklip og billeder ind af det, som man interessere sig for, eller sine hobbyer og aktuelle nyheder. Og alle kan kommentere dem samt give op til 5 stjener, hvis man har en profil.

Siden kan betegnes som en dansk udgave af hjemmesider som Youtube og Google Video.

I 2013 blev Vix.dk og Blog.dk til den samme hjemmeside, med både video, blogs og billeder.

Blog.dk
I midten af 2007 blev Vix udvidet med en blog sektion, samtidig blev der oprettet en alternativ indgang til Vix, kaldet blog.dk. Vix og Blog.dk har fælles indhold, der er kun små designforskelle på de to sider, blandt andet er der mere fokus på blogfunktionerne, når man går ind via Blog.dk.

Eksterne links
Vix.dk 
Blog.dk

Freeway Holding
Blogtjenester